Bundeslager steht für:

 Bundeslager (Pfadibewegung Schweiz), Zeltlager der Schweizer Pfadfinder 
 Bundeslager, Verwahrlager für Kernbrennstoffe in Deutschland, siehe Staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen #Staatliche Verwahrung in Hanau